Il detentore del titolo era Novak Đoković, ma è stato battuto al secondo turno da Jiří Veselý.

Il torneo è stato vinto dal già otto volte campione Rafael Nadal in finale contro il tennista francese Gaël Monfils con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-0.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (secondo turno)
  Andy Murray (semifinale)
  Roger Federer (quarti di finale)
  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  David Ferrer (ritirato)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)

 Richard Gasquet (secondo turno)
 Milos Raonic (quarti di finale)
 David Goffin (terzo turno)
 Dominic Thiem (terzo turno)
 Gaël Monfils (finale)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)
 Gilles Simon (terzo turno)
 Benoît Paire (terzo turno)

Qualificati 

  Tarō Daniel (secondo turno)
  Damir Džumhur (terzo turno)
  Daniel Gimeno Traver (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

 Filip Krajinović (primo turno)
 Stéphane Robert (primo turno)
 Jan-Lennard Struff (primo turno)

Lucky loser 
  Marcel Granollers (quarti di finale)

Wildcard 

  Marco Cecchinato (primo turno)
  Lucas Pouille (terzo turno)

 Andrej Rublëv (primo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2016
Monte Carlo Masters 2016